Тип «Ирокез» (, ) — серия канадских эсминцев-вертолётоносцев 1970-х годов. В соответствии с общей направленностью ВМС Канады, эсминцы этого типа были созданы для обеспечения противолодочной обороны и базировались на корпусе отменённой серии многоцелевых фрегатов типа «Трайбл» (англ. Tribal Class).

Технические характеристики 
Длина: 129,8 м
Ширина: 15,2 м
Осадка: 4,7 м
Водоизмещение:
Нормальное: 3551 т
Полное: 4700 т (после модификации - 5100 т)
Силовая установка:
до модификации:
2x ГТД Pratt & Whitney FT4A2
2x ГТД крейсерского хода Pratt & Whitney FT12AH3
после модификации:
2x ГТД Pratt & Whitney FT4A2
2x ГТД крейсерского хода Alison Engine Company 570-KF
Мощность:
FT4A2 - 50000 л.с. (37000 кВт)
FT12AH3 - 7400 л.с. (5500 кВт)
570-KF - 12700 л.с. (9400 кВт)
Винты: 2
Максимальная скорость: 29 узлов (53,7 км/ч)
Дальность плавания: 7242 км на 20 узлах
Экипаж: 285 (255 человек, в том числе 23 офицера и 30 человек авиагруппы, из них 9 офицеров)
Вооружение:
4x8 УВП Mk. 41 на 32 ЗРК Standard SM-2MR Block IIIA
1x 76-мм OTO Melara Super Rapid
1x 20-мм Phalanx CIWS Block 1
2x3 324-мм ТА Mk. 32, выстреливающий торпеды Mk. 46 Mod 5
2x 12,7-мм пулемета Browning M2
Авиационная группа: 2 вертолета ПЛО Sikorsky CH-124 Sea King

Строительство 
В 1969—1973 годах были построены четыре корабля этого типа, получившие названия в честь индейских народов Канады.

Представители

Служба 
В 1987—1995 годах эсминцы прошли глубокую модернизацию, заключавшуюся в установке нового вооружения, позволившего им выполнять задачи ПВО, а также установке новых двигателей, электроники и перестройке надстройки. Эсминцы типа «Ирокез» остаются на вооружении ВМС Канады на протяжении более чем 30 лет, один из них, «Атабаскан», принимал участие в войне в Персидском заливе. Один из эсминцев снят с вооружения в 2005 году, а еще 2 в 2015 году, один остается на вооружении по состоянию на 2016 год и ВМС Канады ведёт разработку замены.

Примечания

Литература